Leszek Borysiewicz (ur. 1951) – brytyjski lekarz
 Wojciech Borysiewicz (ur. 1982) – polski lekkoatleta

Zobacz też 
 Borisavljević – serbskie nazwisko